Bartlett Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bartlett Island (Maine), im Hancock County
 Bartlett Island (New York), im Franklin County